Thorwirth ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Thorwirth (1923–2003), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD), MdL
 Maximilian Thorwirth (* 1995), deutscher Leichtathlet